Верхо́вье () — деревня в составе Шуйского сельского поселения Прионежского района Республики Карелии Российской Федерации. 

Административно входит в посёлок Шуя.

Общие сведения 
Деревня расположена на берегах реки Шуя и протоки связывающей Шую с Укшозером, в 2-х км на запад по дороге от автотрассы «Кола».

История 
В Писцовой книге 1563 года деревня указана как «деревня над Окшицей». Окшицей называлась протока связывающая «Волоково озеро» (ныне Укшозеро) и реку Шуя.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района